Савчак  — українське прізвище. Патронім від імені Сава.

Персоналії 
 Савчак Вадим Євгенович (1984—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Савчак Василь — учасник Визвольних змагань.
 Дем'ян (Дам'ян) Антонович Савчак (1847—1912) — український громадський діяч, за фахом суддя.
 Нестор Любомир Савчак (1894—1973) — український адвокат, учасник Визвольних змагань
 Савчак Ю. — голова товариства «Українська Бесіда».

Примітки 

Українські прізвища